Латыши:
 Латыши — балтский народ, составляющий 60 % населения Латвии.
 Латыши — устаревшее наименование в русских документах XVI—XVIII вв. в основном крестьянского населения Ливонии, Ингерманландии и Финляндии, исповедовавшего католичество и лютеранство.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Латыши — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Латыши — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Латыши — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Латыши — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Латыши — деревня в Дятловском районе Гродненской области.

Россия 
 Латыши — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Латыши — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Латыши — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Латыши — хутор в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Латыши — нежилая деревня в Глазуновском районе Орловской области.

См. также 
 Латышки (значения)
 Латыш (значения)